Portoriquense – abitanti di Porto Rico (Paraná)
Portoriquense – abitanti di Porto Rico do Maranhão